Päonien ist

 der Name einer antiken Landschaft auf dem Balkan, siehe Paionien
 der Name einer ehemaligen griechischen Provinz, siehe Liste der ehemaligen Provinzen Griechenlands
 der wissenschaftliche Name der Gattung der Pfingstrosen